В Список городов Уэльса включены все города Уэльса с указанием статуса, численности населения, а также года их основания или первого упоминания в исторических источниках.

 
Уэльс
Списки:Уэльс